Županijska cesta 5042 (Ž5042) se nalazi u Poreču, Istarska županija. Kreće u Kukcima i završava u Karojbi.

Županijske ceste u Hrvatskoj